Ritterling steht für:
 Ritterlinge (Tricholoma), eine Pilzgattung sowie einige Arten dieser Gattung

Ritterling ist der Familienname von:
 Emil Ritterling (1861–1928), deutscher Althistoriker und Archäologe

Siehe auch:
 Rittlinger